Coronaster är ett släkte av sjöstjärnor. Coronaster ingår i familjen Labidiasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Coronaster